Apium maritimum är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Anthony Salisbury. Apium maritimum ingår i släktet sellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sellerier
maritimum